Bischofstor steht für
Bischofstor (Bremen)
Bischofstor (Wien)